Питалиљо има више значења:

 Питалиљо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Питалиљо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Питалиљо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Питалиљо, Пинолиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику